Die Miller Lite Hall of Fame Tennis Championships 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Juli 2005 in Newport stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. Es fand zusammen mit den Synsam Swedish Open in Båstad und den Allianz Suisse Open Gstaad in Gstaad statt, die wie das Turnier in Newport zur International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Greg Rusedski, der als an vier gesetzter Spieler den Titel verteidigen konnte. Für Rusedski war es der 15. und letzte Titel der Karriere.
Im Doppel gewannen Jordan Kerr und David Macpherson den Titel und schafften damit die Titelverteidigung, Kerr war somit sogar dreimal in Folge erfolgreich gewesen. Sie gewannen beiden ihren vierten Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Newport (Rhode Island)